

Film
 Touchdown, film del 1931 diretto da Norman Z. McLeod
Touchdown, film del 2012 diretto da George Athanasiou

Musica 
 Touchdown – album di Bob James del 1978
 Touchdown – album dei No Fun at All del 1991
 Touchdown – singolo dei Trackshittaz del 2011
 Touchdown – singolo di T.I. con Eminem del 2007, dall'album T.I. vs. T.I.P.

Sport 
 Touchdown – meta nel football americano, football canadese e nel football a 9

Personaggi immaginari 
 Travis Touchdown – personaggio della serie di videogiochi No More Heroes

Altri progetti